Agriș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Agriș (Satu Mare), Gemeinde im Kreis Satu Mare
 Agriș (Cluj), Dorf im Kreis Cluj